Пьер Ватье:
 Ватье, Пьер (Pierre Vattier; 1623—1667) — французский врач и ориенталист; профессор арабского языка в Коллеж де Франс и переводчик Авиценны.
 Ватье, Пьер (Pierre Watier; 1770—1846) — французский дивизионный генерал.